Sarsielloidea är en överfamilj av kräftdjur. Sarsielloidea ingår i ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Sarsielloidea 131 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Sarsielloidea